Благове́щенский сельсове́т:
 Благовещенский сельсовет — сельское поселениев Воскресенском районе Нижегородской области.
 Благовещенский сельсовет — сельское поселение в Купинском районе Новосибирской области.
 Благовещенский сельсовет — сельское поселение в Тюльганском районе Оренбургской области